Cantilena – średniowieczna pieśń monofoniczna
 Cantilena – angielska pieśń polifoniczna popularna w XIII i XIV wieku
 Cantilena – w XIX wieku szybki, potoczysty pasaż instrumentalny
 Cantilena Kameralny Chór Męski – zespół chóralny założony w 1966 roku we Wrocławiu